Cameron Cuffe – attore britannico
 John Cuffe – politico irlandese
 Nikita Cuffe – pallanuotista australiana